Munters ist der Familienname von:

 Carl Munters  (1897–1989), schwedischer Ingenieur
 Johan Munters (* 1978), schwedischer Skispringer
 Vilhelms Munters (1898–1967), lettischer Staatsmann, Diplomat, von 1936 bis 1940 Außenminister der Republik Lettland